Uldall ist der Familienname folgender Personen:

 Frits Uldall (1839–1921), dänischer Architekt
 Gunnar Uldall (1940–2017), deutscher Politiker
 Hans Uldall (1903–1983), deutscher Komponist und Dirigent 
 Hans Jørgen Uldall (1907–1957), dänischer Linguist